Kálnoky-kastély (Miklósvár)
 Kálnoky-kastély (Sepsikőröspatak)